Jméno a příjmení František Chalupa náleží několika osobnostem:

 František Chalupa (malíř) (1828–1897) – český malíř
 František Chalupa (spisovatel) (1857–1890) – český básník, spisovatel a překladatel
 František Chalupa (chovatel) (1865–1948) – zvěrolékař v oboru chovu koní a vlastivědný pracovník, autor prací o chovu koní